Charles Watson peut faire référence à :

 Charles Watson (1945-), criminel américain ;
 Charles Watson (1984-), joueur de basket-ball américain.